Сержан Ыскакулы Шакратов (; род. 29 июня 1939, , Мангистауская область, Казахская ССР, СССР) — выдающийся казахский кюйши, виртуозный домбрист, , профессор. Заслуженный работник Республики Казахстан (1995).

Биография 
Родился 29 июня 1939 года в Мангистауском районе Мангистауской области.

В 1961 году окончил факультет журналистики Казахского государственного университета им. С. М. Кирова.

С 1961 по 1965 годы — редактор газеты «Жаңа өмір» Мангистауского района.

С 1965 по 2003 годы — работал в социальном департаменте АО «Мангистаумунайгаз».

Сержан Шакратов внес большой вклад в возрождение и реставрацию кюев, ставших забытыми легендами. Мастер-исполнитель токпе кюев, выдающийся представитель обычаев Мангистау.

Побывал с гастролями не только в республиках СССР, но и в Болгарии, Венгрии, Польше, Чехословакии, Югославии, на Кубе, в Финляндии, во Франции, в Италии, США, на Филиппинах.

Награды и звания 
 Указом Президента Республики Казахстан от 1995 года награждён почетным званием «Заслуженный работник Республики Казахстан».
 Почётный профессор Казахской национальной консерватории им. Курмангазы (1999).
 Орден Курмет за большой вклад в развитие казахского национального кюя и активную общественную деятельность.
 Почётный гражданин Мангистауской области (2012) и города Актау.
 Почётная грамота Мангистауской области (трижды) и др.
 Награждён правительственными и юбилейными медалями Республики Казахстан.
 Орден Парасат (2019)

Примечания

Ссылки 

Выпускники Казахского национального университета имени аль-Фараби
Домбристы
Кюйши
Заслуженные деятели Казахстана
Деятели культуры Казахстана
Почётные граждане Актау
Почётные граждане Мангистауской области